L'Eternauta – fumetto di fantascienza scritto da Héctor Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López e pubblicato dal 1957 
 L'Eternauta – mensile di fumetti italiano